Ранчо де ла Пила има више значења:

 Ранчо де ла Пила (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо де ла Пила (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику